Мен Уидаут Хатс () са канадска ню-уейв група, създадена през 1980 година от Иван Дорошчук и Жереми Ароба.

Дискография

Албуми 
 Rhythm of Youth (1982)
 Folk of the 80's (Part III) (1984)
 Pop Goes the World (1987)
 In the 21st Century (1989)
 Sideways (1991)
 No Hats Beyond This Point (2003)
 Love in the Age of War (2012)

EP-та 
 Folk of the 80's (1980)
 Freeways (1985)

Сингли 
 Antarctica (1982)
 I Like (1983)
 The Safety Dance (1983)
 I Got the Message (1983)
 Living in China (1983)
 Where Do the Boys Go? (1984)
 Messiahs Die Young (1984)
 Nationale 7 (1985)
 Pop Goes the World (1987)
 Moonbeam (1987)
 O Sole Mio (1987)
 Hey Men (1989)
 In the 21st Century (1989)
 Here Come the '90s (1990)
 You and Me (1990)
 Sideways (1991)
 Kenbarbielove (1991)
 In the Meadow (1992)
 Head Above Water (2012)

Канадски рок групи
Основани в Канада през 1980 година